Korvpalli Meistriliiga – profesjonalna liga koszykówki w Estonii, reprezentująca najwyższą klasę rozgrywkową w tym kraju. Ze względu na z przeszłości znana jest pod nazwą Alexela Korvpalli Meistriliiga. 

Mistrzostwa kraju są rozgrywane od 1925 roku. W okresie okupacji krajów bałtyckich (1941–1991) funkcjonująca pod nazwą Ligi Socjalistycznej Sowieckiej Republiki Estońskiej. Stała się ligą zawodową w 1992 roku, w wyniku reorganizacji rozgrywek krajowych, przyjmując obecną nazwę. W 2013 roku sponsorem głównym ligi został energetyczna spółka Alexela.

Zespoły

Sezon 2015/16

Historyczne

Mistrzowie Estonii 

 1925: Tallinn Sport
 1927: Kalev Tallinn
 1928: Tallinn Russ
 1929: Tallinn Russ
 1930: Kalev Tallinn
 1931: Kalev Tallinn
 1932: Tallinn Russ
 1933: Tallinn Russ
 1934: Tartu NMKÜ
 1935: Tallinn NMKÜ
 1936: Tartu NMKÜ
 1937: Tartu NMKÜ
 1938: Tartu EASK
 1939: Tartu EASK
 1940: Tartu EASK
 1941: Tallinna Dünamo
 1943: Tallinn Kalev
 1944 Lato: Tartu Kalev
 1944 Zima: Tallinn Kalev
 1945: Tallinn Kalev
 1946: Tallinn Kalev
 1947: Tallinn Kalev

 1948: Tartu ÜSK
 1949: Tartu ÜSK
 1950: Tartu ÜSK
 1958: TRÜ
 1959: TRÜ
 1960: EMÜEPA
 1961: TPI
 1962: TPI
 1963: TPI
 1964: TPI
 1965: TPI
 1966: TPI
 1967: Tallinn Kalev
 1968: Tallinn Kalev
 1969: TRÜ
 1970: TRÜ
 1971: Tallinna Kalev
 1972: TRÜ
 1973: TRÜ
 1974: Harju KEK
 1975: TRÜ
 1976: TRÜ

 1977: TRÜ
 1977–78: TRÜ
 1978–79: Harju KEK
 1980: Standard
 1981: Metallist
 1981–82: Standard
 1982–83: Standard
 1983–84: TPI
 1984–85: TPI
 1985–86: Standard
 1986–87: Standard
 1987–88: Standard
 1988–89: Standard
 1989–90: Standard
 1990–91: Asto
 1991–92: Kalev
 1992–93: Rafter
 1993–94: Asto
 1994–95: Kalev/Auma
 1995–96: Kalev
 1996–97: Tallinn
 1997–98: Kalev

 1998–99: Tallinn
 1999–00: Tartu Ülikool-Delta
 2000–01: Tartu Ülikool-Delta
 2001–02: Tallinn Kalev
 2002–03: Tallinn Kalev
 2003–04: Tartu Ülikool/Rock
 2004–05: Ehitustööriist
 2005–06: Kalev/Cramo
 2006–07: Tartu Ülikool/Rock
 2007–08: Tartu Ülikool/Rock
 2008–09: Kalev/Cramo
 2009–10: Tartu Ülikool/Rock
 2010–11: Kalev/Cramo
 2011–12: Kalev/Cramo
 2012–13: Kalev/Cramo
 2013–14: Kalev/Cramo
 2014–15: Tartu Ülikool/Rock

Tytuły według klubu 

‡ Adnotacja: W 1944 roku rozegrano dwa turnieje mistrzowskie (letni i zimowy).

Finały 
(od 1992)

Nagrody

MVP KML

MVP Finałów KML 

‡ Adnotacja: MVP play-off

Młody Zawodnik Roku

Trener Roku

Obrońca Roku

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ligi KML 
 Liga KML na Eurobasket.com 

Ligi koszykarskie